Kabinett Arnold bezeichnet verschiedene Regierungen Nordrhein-Westfalens unter Karl Arnold:
Kabinett Arnold I, 1947–1950
Kabinett Arnold II, 1950–1954
Kabinett Arnold III, 1954–1956